Mickey Spillane’s Mike Hammer ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Darren McGavin in der Titelrolle und die erste im Fernsehen gezeigte Serie, die auf Mickey Spillanes hartgesottenem Privatdetektiv basiert. Sie wurde von 1958 bis 1959 erstmals ausgestrahlt und umfasst 78 halbstündige, in schwarzweiß gedrehte Folgen in zwei Staffeln.

In den 1980er Jahren erschienen zwei weitere „Mike-Hammer“-Serien (siehe dazu Mike Hammer (Fernsehserie, 1984)). Von 1997 bis 1998 wurde eine vierte Serie namens Mike Hammer, Private Eye veröffentlicht. Alle drei Nachfolgeserien sind mit Stacy Keach in der Titelrolle besetzt.

Handlung 

Die Serie handelt von den Abenteuern des hartgesottenen Privatdetektivs Mike Hammer, der seine Fälle mit Faust, Waffe und Charme löst. Dabei zur Seite steht ihm der Polizist Pat Chambers (gespielt von Bart Burns).

Veröffentlichung 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel erfolgte vom 7. Januar bis zum 12. Oktober 1958. Die zweite Staffel wurde erstmals vom 2. Januar bis zum 3. Oktober 1959 gezeigt. Auf Deutsch wurde die Serie bisher nicht synchronisiert.

Am 20. September 2011 veröffentlichte A&E Home Video Mickey Spillane’s Mike Hammer – The Complete Series in Form eines zwölfteiligen DVD-Sets.

Episodenliste 
1. Staffel

2. Staffel

Weblinks 
 
 
 
 Mike Hammer bei epguides.com

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 1950er Jahre
Kriminal-Fernsehserie
Mickey-Spillane-Verfilmung